Eleonora Gonzaga (1598–1655) – córka księcia Mantui, Wincentego I Gonzagi, i Eleonory Medycejskiej; cesarzowa, królowa Czech i Węgier.
 Eleonora Gonzaga (1630–1686) – córka księcia Mantui, Karola II Gonzagi, i Marii Gonzagi; cesarzowa, królowa Czech i Węgier.